Сильвано Ариети (Пиза, Италия, 28 июля 1914 — Нью-Йорк, 7 августа 1981) — американский психиатр, оказавший большое влияние на восприятие шизофрении в западных медицинских кругах в середине XX века. Практиковал психотерапию при шизофрении, известен как автор книги «Интерпретация шизофрении», удостоившейся Национальной Книжной Награды США в 1975 году.

Сильвано Ариети родился в Пизе; его отец и дед были врачами. В 1932 завершил учёбу в пизанском Лицее Галилео, в 1938 году окончил Университет Пизы. Усиление фашистского режима Муссолини вынудило Сильвано, этнического еврея, переселиться в США. Здесь Ариети стал профессором Медицинской школы Нью-Йорка, обучал психоанализу в Институте Уильяма Алансона Уайта. Семитомник «Американское руководство по психиатрии» вышел в свет под редакцией Ариети.

Ариети отводил большую роль в генезе психических расстройств психическим травмам, в противовес набравшей популярность в конце XX века модели психических заболеваний, рассматривающей их как проявления генетических дефектов и нейропатологий. Также Ариети много писал о процессах креативности.

Опубликовал художественную книгу автобиографического характера «The Parnas: A Scene from the Holocaust» (1979) о судьбе главы пизанской еврейской общины Джузеппе Пардо (), публично замученном нацистами 1 августа 1944 года.

Библиография 
 1955 — Interpretation of Schizophrenia. First Edition. New York: Brunner. Trad. it.: Interpretazione della schizofrenia. Milano: Feltrinelli, 1963.
 1959 1966- American Handbook of Psychiatry (a cura di). New York: Basic Books. Trad. it.: Manuale di Psichiatria. 3 voll. Torino: Boringhieri, 1969-70, 1976 (2).
 1967 — The Intrapsychic Self: Feeling, Cognition and Creativity in Health and Mental Illness. New York: Basic Books. Trad. it.: Il sé intrapsichico. Torino, Boringhieri, 1969, 1979 (2).
 1971 — The World Biennial of Psychiatry (a cura di). New York: Basic Books, 1973.
 1972 — The Will To Be Human. New York: Quadrangle Books. Trad. it.: Le vicissitudini del volere. Roma: Il Pensiero Scientifico, 1978.
 1974 1975 — American Handbook of Psychiatry (a cura di). Second Edition. Interamente rivista ed ampliata. New York: Basic Books.
 1974 — Interpretation of Schizophrenia, Second Edition. Interamente rivista ed ampliata. New York: Basic Books. Trad. it.: Interpretazione della schizofrenia. 2 voll. Milano: Feltrinelli, 1978.
 1974 — Studi sulla schizofrenia. Roma: Il Pensiero Scientifico.
 1975 — New Dimensions in Psychiatry. (curato insieme con G. Chrzanowski, 1977). New York: Basic Books.
 1975 — Psichiatria e oltre. Roma: Il Pensiero Scientifico.
 1976 — Creativity: the Magic Synthesis. New York: Basic Books. Trad. it.: Creatività. La sintesi magica. Roma: Il Pensiero Scientifico, 1979, 1990 (2).
 1977 — Love Can Be Found (insieme con James A. Arieti). New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 1978 — Severe and Mild Depression: the Psychotherapeutic Approach (insieme con Jules Bemporad). New York: Basic Books. Trad. it.: La depressione grave e lieve. L’orientamento psicoterapeutico. Milano: Feltrinelli, 1981, 1991 (4).
 1978 — On Schizophrenia, Phobias, Depression, Psychotherapy, and the Farther Shores of Psychiatry: Selected Papers of Silvano Arieti, New York: Brunner/Mazel.
 1979 — The Parnas. New York: Basic Books. Trad. it.: Il Parnàs. Milano: Mondadori, 1980.
 1979 — Understanding and Helping the Schizophrenic. New York: Basic Books. Trad. it.: Capire ed aiutare il paziente schizofrenico. Milano: Feltrinelli, 1981.
 1981 — Abraham and the Contemporary Mind. New York: Basic Books.
 1981 — American Handbook of Psychiatry (a cura di), Volume VII, New York: Basic Books.

Примечания

Ссылки 
 Sylvano Arieti — некролог в New York Times, 1981 год

Психиатры США
Психиатры по алфавиту
Психоаналитики США
Выпускники Пизанского университета